Na takmičenju za Dečju pesmu Evrovizije učestvovalo preko 25 zemalja širom Evrope. Neke od njih su ostvarile izvanredan uspeh tokom takmičenja, dok su se druge, pak, povukle navodeći loše plasmane tokom učestvovanja, nezainteresovanost za takmičenje, ili pak ekonomske poteškoće državnog emitera.

Belorusija je jedina zemlja koja je uspela ostvariti dve pobede tokom takmičenja. Prvi put, to je bila desetogodišnja Ksenija Sitnik pevajuči živahnu pesmu Mi vmeste (Mi smo zajedno) u Haseltu 2005. Zatim je usledila pobeda Alekseja Žigalkoviča u Roterdamu 2007, koji je sa društvom izveo simboličnu pesmu S druzjami (S drugovima).

Španija je takođe jedna od dobroplasiranih zemalja, koja je naime za samo šest godine svoga učestvovanja uspela pridobiti jedno prvo, dva druga, jedno četvrto, i dva treća mesta. Prvu pobedu osvojili su u Lilehameru, gde je tada osmogodišnja devojčica Marija Isabel ostvarila ubedljivu pobedu, osvojivši 171 poen, sa pesmom Antes muerta ke sensila (Bolje mrtav nego jednostavan). Ovako visok broj poena koji su pripali Španiji prilikom pobede, nisu se ponovili u daljoj istoriji takmičenja.

Hrvatska, kao jedna od država osnivača takmičenja u Kopenhagenu 2003. odnela je svoju prvu pobedu, ujedno i prvu pobedu ovog takmičenja. Naime, Dino Jelusić sa pesmom Ti si moja prva ljubav osvojio je 134 boda, i tako zauzeo prvo mesto.

Srbija je na ovom takmičenju učestvovala dvanaest puta, i to prvi put u Bukureštu 2006. Tada su Neustrašivi učitelji stranih jezika izveli svoju kompoziciju Učimo strane jezike, koja je sadržala 8 različitih jezika, među kojima je bio i japanski. Najbolji plasman su bila dva treće osvojena mesta, najpre 2007. Nevena Božović sa pesmom Piši mi, a onda i tri godine kasnije Sonja Škorić koja je izvela kompoziciju Čarobna noć.

Učesnici

 Neaktivne zemlje - Zemlje koje su učestvovale ranije, ali neće ove godine.
 Nepostojeće zemlje - Zemlje koje su učestvovale ranije, ali više ne postoje.

Učešća zemalja po decenijama
 Pobednik – Zemlja je pobedila na takmičenju te godine.
 Drugo mesto – Zemlja je takmičenje završila kao drugoplasirana te godine.
 Treće mesto – Zemlja je takmičenje završila kao trećeplasirana te godine.
 Ostala mesta – Zemlja je takmičenje završila između četvrtog i pretposlednjeg mesta te godine.
 Poslednje mesto – Zemlja je takmičenje završila na poslednjem mestu.
 Neodlučno – Zemlja je potvrdila učešće na takmičenju, ali se takmičenje još nije održalo.
 Debitant – Zemlja je debitovala tokom decenija.
 Nije učestvovala – Zemlja nije učestvovala na takmičenju te godine.
(X) znači da je zemlja učestvovala na takmičenju te godine.

2000е

2010е

2020е

Zemlje članice EBU-a koje nikada nisu učestovale ali su u mogućnosti da to urade

 Alžir
 Andora
 Austrija
 Bosna i Hercegovina
 Češka Republika
 Egipat
 Estonija
 Finska
 Island
 Jordan
 Liban
 Libija
 Luksemburg
 Mađarska 
 Maroko
 Monako
 Slovačka
 Tunis
 Turska
 Vatikan

Напомене:

Vidi još
Države na izborima za Pesmu Evrovizije

Unutrašnje veze

Дечја песма Евровизије

pl:Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci#Uczestnicy